Kaneto Shindō – regista e sceneggiatore giapponese
 Naomi Shindō – doppiatrice giapponese
 Ryōsuke Shindō – calciatore giapponese